Карпа́тська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь гірської системи Карпати.

 Карпатська вулиця — вулиця у місті Донецьк.
 Карпатська вулиця — вулиця у місті Дрогобич.
 Карпатська вулиця — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Карпатська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Карпатська вулиця — вулиця у місті Кропивницький.
 Карпатська вулиця — вулиця у місті Львів.
 Карпатська вулиця — вулиця у місті Одеса.
 Карпатська вулиця — вулиця у місті Харків.

Вулиці